Rotaryus is een geslacht van uitgestorven trematopide dissorophoïde temnospondyle Batrachomorpha (basale 'amfibieën') uit het Vroeg-Perm, bekend uit de Vrijstaat Thüringen in Midden-Duitsland.

Ontdekking 
Rotaryus is alleen bekend van het holotype MNG 10182, een gearticuleerde gedeeltelijk goed geconserveerde schedel en beide onderkaken en een nauw geassocieerd gedeeltelijk postcraniaal skelet. Het postcraniale skelet omvat verschillende gearticuleerde wervelbogen met ribben, het grootste deel van de linkerschoudergordel, opperarmbeenderen, rechterspaakbeen en ellepijp en een dijbeen. Het werd verzameld in het bovenste deel van de Tambach-formatie, daterend uit het Artinskien van de Laat-Cisuralien Series (of als alternatief bovenste Rotliegend), ongeveer 284-279,5 miljoen jaar geleden. Het werd gevonden in de alleronderste formatie-eenheid van de Bovenste Rotliegend Groep of Serie van de Bromackergroeve, het middelste deel van het Thüringerwoud, in de buurt van het dorp Tambach-Dietharz. Rotaryus is pas de tweede trematopidensoort die is gemeld uit de Bromacker-vindplaats en buiten de Verenigde Staten, naast Tambachia.

Beschrijving
Rotaryus heeft een lengte van zo'n vijftien centimeter, met een langgerekte kop.

Rotaryus wordt gekenmerkt door een unieke combinatie van kenmerken, waaronder de twee volgende autapomorfieën: gehele lengte van het nasolacrimale kanaal is blootgelegd als een glad, uniform kanaal waarin de voorste helft samenvalt met de naad tussen het bovenkaaksbeen en het traanbeen; en de parasphenoïde plaat heeft het profiel van een gelijkbenige driehoek, met kortere zijranden van gelijke lengte die samenkomen op het dolkvormig uitsteeksel.

Fylogenie 
Het volgende cladogram toont de fylogenetische positie van Rotaryus, uit Berman et alii, 2011.

Etymologie 
Rotaryus werd benoemd door David S. Berman, Amy C. Henrici, Thomas Martens, Stuart S. Sumida en Jason S. Anderson in 2011 en de typesoort is Rotaryus gothae. Zowel de geslachtsnaam als de soortaanduiding eren de Rotary Club van Gotha, Duitsland, voor het financieel ondersteunen van de opgravingen en het Bromacker-vindplaatsproject.

Uitgestorven amfibieën